María Teresa de Saboya (Turín, Reino de Cerdeña, 31 de enero de 1756-Graz, Imperio austríaco, 2 de junio de 1805) fue una princesa de Saboya por nacimiento y condesa de Artois por su matrimonio con Carlos X de Francia.

Primeros años 

Nació en el Palacio Real de Turín durante el reinado de su abuelo Carlos Manuel III de Cerdeña. Fue la quinta hija de Víctor Amadeo III de Saboya y de la Infanta española, María Antonia Fernanda de Borbón. Se crio con su hermana la princesa María Josefina que era tres años mayor que ella, y se uniría a ella más tarde como miembro de la familia real de Francia a través de su matrimonio con Luis XVIII.

Matrimonio 

Tras una serie de alianzas dinásticas, contrajo matrimonio el 16 de noviembre de 1773 con Carlos de Borbón, conde de Artois, (más tarde Carlos X de Francia) hijo de Luis, Delfín de Francia, y de María Josefina de Sajonia.

Aunque parecían estar de acuerdo con la boda, no se querían. Carlos intentó antes casarse con su prima hermana Luisa Adelaida de Borbón-Condé, sin embargo, la unión nunca se llevó a cabo debido a que su rango era muy inferior al del Carlos, que era descendiente directo de un monarca francés, y nieto de Francia. Esta unión fue la segunda de tres matrimonios franco-saboyanos que tendrían lugar en un período de cuatro años: En abril de 1771, su hermana mayor María Josefina se casó con el Conde de Provenza, y en 1775 su hermano Carlos Manuel, por el entonces heredero al trono de Cerdeña, se casó con la princesa Clotilde de Francia, hermana de Carlos.

Como su esposo era nieto de un rey, la recién llegada María Teresa obtuvo el rango de Nieta de Francia y por lo tanto se convirtió en un miembro inmediato de la familia real. Este rango le permitió mantener el título de "Alteza Real" que había disfrutado desde su nacimiento como la nieta del rey de Cerdeña. Sin embargo, en Versalles, tenía el sencillo estilo de "Condesa de Artois". María Teresa se mantenía callada y cansada en todas las fiestas que se celebraban. 

Fue una de las figuras que más le disgustaban estar en la corte francesa de la época, y no tenía una buena relación con su cuñada María Antonieta. María Teresa no era considerada como una belleza en Versalles, pero su tez era generalmente muy admirada.

Descendencia 

Aproximadamente un año después de su llegada a Versalles, quedó embarazada de su primer hijo, Luis Antonio, duque de Angulema, fue el primer hijo nacido de la nueva generación real. Al año siguiente dio a luz a una hija Sofía, que era conocida como Mademoiselle como la princesa soltera de más alto rango en la corte. Su segundo hijo, Carlos Fernando, duque de Berry, nació en 1778. Su última hija, María Teresa, probablemente nombrada en honor a ella, murió cuando la corte estaba en Choisy-le-Roi, a la edad de tan sólo 6 meses. 

 Luis Antonio (6 de agosto de 1775 -3 de junio de 1844), Duque de Angulema y Delfín de Francia, más tarde pretendiente al trono francés como Luis XIX, se desposa en 1799 con su prima María Teresa de Francia llamada Madame Royale, hija de los fallecidos Luis XVI y María Antonieta de Austria.

 Sofía, Mademoiselle de Artois (5 de agosto de 1776-5 de diciembre de 1783), fallecida a la edad de 7 años.

 Carlos Fernando (24 de enero de 1778-14 de febrero de 1820), Duque de Berry casado en secreto con una joven inglesa (Amy Brown Freeman) con quien tiene dos hijas, durante la Restauración con María Carolina de las Dos Sicilias, con quien tendría dos hijos, entre ellos, el pretendiente Enrique de Chambord

 María Teresa, Mademoiselle de Angulema (6 de enero de 1783-22 de junio de 1783), fallecida a los 5 meses de edad.

Muerte
Se exilió junto con su marido al estallar la Revolución francesa. Nunca llegó a ser reina: "arrancada" de Francia y exiliada en Graz tras una casi desapercibida existencia en la corte de Versalles, muere en el exilio en 1805. Fue enterrada en Graz, en el mausoleo imperial, junto a la catedral.

Ancestros

Referencias

Princesas de Cerdeña del siglo XVIII (casa de Saboya)
Nacidos en Turín
Fallecidos en Graz
Duquesas consortes de Berry (con la casa de Borbón)
Princesas de Cerdeña del siglo XIX (casa de Saboya)
Consortes de la casa de Saboya